La Lega Nazionale B 1962-1963, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Lugano.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1963-1964.
      Retrocessa in Prima Lega 1963-1964.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Sciaffusa e Cantonal Neuchâtel promosse in Lega Nazionale A.
 Bodio e Friburgo retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1962
Calcio nel 1963
1963 2